Уильям Адамс
 Адамс, Уильям (1564—1620) — английский мореплаватель и торговец, первый британец в Японии.
 Адамс, Уильям (1823—1904) — английский инженер, конструктор паровозов.
 Адамс, Уильям Джеймс (род. 1975) — американский рэпер, музыкант, лидер Black Eyed Peas, музыкальный продюсер, общественный деятель.